Треска может означать:

 Атлантическая треска — рыба семейства тресковых.
 Кильдинская треска  — рыба семейства тресковых.
 Тихоокеанская треска — рыба семейства тресковых.
 Треска — река в Западной Македонии.

Фамилия 
 Треска, Анри Эдуард (1814—1885) — французский математик и механик.
 Треска, Карло (1879—1943) — американский анархист итальянского происхождения.